Az Amerikai Egyesült Államok tagállamai területük szerint. Az adatok a USA Népszámlálási Hivatalától (United States Census Bureau) származnak, 2000-ből.

Összterület

Szárazföldi terület

Vízterület

Lásd még 

Tagallamok teru~lete
 Terulet